

Patronyme

 Atiq Rahimi, (1962- ), est un romancier et réalisateur de double nationalité française et afghane.
 Daniel Rahimi, (1987- ), est un joueur professionnel de hockey sur glace suédois.
 Fahimé Rahimi, (1903-2013), fut une romancière iranienne.
 Soufiane Rahimi, (1996-), est un footballeur marocain.

Homonymie
Homonymie de patronyme